Улица Зо́рге, улица Ри́харда Зо́рге — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Рихарда Зорге — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Рихарда Зорге — улица в Апшеронске.
 Улица Рихарда Зорге — улица в Волгограде.
 Улица Рихарда Зорге — улица в Волжском.
 Улица Рихарда Зорге — улица в Давлеканове.
 Улица Рихарда Зорге — улица в Ишимбае.
В Казани:
Улица Рихарда Зорге — улица в Советском и Приволжском районах.
 Улица Рихарда Зорге — улица в посёлке Кадышево Авиастроительного района.
 Улица  Зорге — улица в Кумертае.
 Улица Рихарда Зорге — улица в городе Кургане.
 Улица Рихарда Зорге — улица в Кызыле.
 Улица Зорге — улица в Липецке (Дачный).
 Улица Зорге — улица в Москве.
 Улица Зорге — улица в Невинномысске.
 Улица Зорге — улица в Новокузнецке.
 Улица Зорге — улица в Новосибирске.
 Улица Рихарда Зорге — улица в Петров Вале (Волгоградская область).
 Улица Зорге — улица в Пятигорске.
 Улица Зорге — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Рихарда Зорге — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Зорге — улица в Сальске.
 Улица Зорге — улица в Тимашевске.
 Улица Рихарда Зорге — улица в городе Туле.
 Улица Рихарда Зорге — улица в городе Уфе.
 Улица Рихарда Зорге — улица в Якутске.

Украина 
 Улица Рихарда Зорге — улица в Виннице.
 Улица Зорге — улица в Донецке.
 Улица Зорге — улица в Николаеве Николаевской области.
 Улица Зорге — прежнее название улицы Плитницы в Луцке.

См. также 
 Зорге (значения)

Рихард Зорге